Sezon (1994/1995) był 6. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Giorgi Daraselia, który w barwach klubu Kolcheti 1913 Poti strzelił 26 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Gruzji
1995 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji